Muziek
 Words (Bee Gees), een nummer van de Australische popgroep Bee Gees
 Words (Sherrié Austin), een muziekalbum van de Australische country-zangeres Sherrié Austin
 Words (Tony Rich), een muziekalbum van de Amerikaanse R&B-zanger Tony Rich
 Words (The Christians), een nummer van de Engelse band The Christians
 Words (Anthony David), een nummer van de Amerikaanse R&B-zanger Anthony David
 Words (album van F.R. David), een muziekalbum van de Franse zanger F.R. David
 Words (nummer van F.R. David), een nummer van de Franse zanger F.R. David

Informatica
 Calligra Words, een tekstverwerkingsprogramma